Überbacher ist der Familienname folgender Personen:

 Elise Überbacher-Minatti (1848–1926), österreichische Unternehmerin
 Heinrich Überbacher (1852–1929), Tiroler Bildhauer
 Josef Überbacher (1837–1904), Tiroler Bildschnitzer und Zeichner